Halk Bankası Spor Kulübü 2016-2017 – stagione della squadra di pallavolo femminile
 Halk Bankası Spor Kulübü 2016-2017 – stagione della squadra di pallavolo maschile